Zorn se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carsten Zorn
 Johannes Zorn